Nella stagione 1982-1983 il Paluani Chievo disputò il suo ottavo campionato di Interregionale.

Stagione

Rosa 

Giocatori utilizzati: 27

Allenatore: Dario Baruffi

Risultati

Campionato

Note

1982-1983